Furuholmen kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Furuholmen (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,  (18 ha)
 Furuholmen (vid Bergön, Kimitoön), Åboland,  (10 ha)

Nyland 

 Furuholmen (vid Rilax, Raseborg), Nyland,  (10 ha)
 Furuholmen (vid Tronsböle, Raseborg), Nyland,  (3 ha)
 Furuholmen, del av Hästö, Raseborg, Nyland, 
 Furuholmen, Ingå, Nyland,  (4 ha)
 Furuholmen (vid Simsalö, Sibbo), Nyland,  (5 ha)
 Furuholmen (vid Löparö, Sibbo), Nyland,  (2 ha)
 Furuholmen (vid Emsalöfjärden, Borgå), Nyland,  (3 ha)
 Furuholmen (vid Hammars, Borgå), Nyland,  (5 ha)
 Furuholmen, Pyttis, Kymmenedalen,  (2 ha)

Sverige 
 Furuholmen (naturreservat), Luleå kommun, Norrbottens län, 
 Skags-Furuholmen – ett naturreservat i Kalix kommun i Norrbottens län

Se även
Furuholm
Furuholmarna
Norra Furuholmen
Södra Furuholmen
Magne Furuholmen
Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar